Mondo Bongo è il quarto album in studio del gruppo musicale irlandese The Boomtown Rats, pubblicato nel 1981.

Tracce 
UK

USA

Riedizione 2005

Note

Collegamenti esterni